Остаточный риск — это риск наступления события, оставшийся после осуществления мероприятий по контролю над рисками.

Общая формула для расчёта остаточного риска:
Остаточный риск = Первичный риск — Влияние мероприятий по контролю над рисками

Например, использование автомобильных ремней безопасности снижает общую тяжесть и вероятность получения травмы в случае автомобильной аварии. Однако, при этом сохраняется некоторая вероятность получения травмы — то есть, сохраняется остаточный риск.

В модели прав собственности остаточные риски несёт акционер, который получает за это остаточную прибыль.

См. также 
 Анализ рисков
 Управление рисками

Примечания

Ссылки 
 Residual Risk ReductionTM
 The Scoring of Residual Risk
 Can Residual Risk Be Higher than Inherent Risk?
 Economist.com 
 Euronuclear.org
 R3i.org 

Риски